Marcus Valerius ist der Name folgender Personen:

 Marcus Valerius (Konsul 505 v. Chr.), sagenhafter Konsul 505 v. Chr.
 Marcus Valerius Corvus (~371 v. Chr.–271 v. Chr.?), römischer Politiker und Volksheld
 Marcus Valerius Laevinus († 200 v. Chr.), römischer Politiker und Militär, Konsul 220 v. Chr. (?) und 210 v. Chr.
 Marcus Valerius Martialis, bekannt als Martial (40–um 103), römischer Dichter